Esser bzw. Eßer ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Albert Esser (1885–1972), deutscher Mediziner und Wissenschaftshistoriker
 Alfred Esser (1897–1950), deutscher Gerichtsmediziner
 Ambrosius Eßer (Klaus Eßer; 1933–2010), deutscher Ordensgeistlicher (Dominikaner) und Kirchenhistoriker
 Andrea Marlen Esser (* 1963), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Anna Esser (1850–1932), deutsch-österreichische Schriftstellerin

B 

 Bärbel Esser (* 1947), deutsche Malerin und Graphikerin

C 

 Charlotte Esser (* vor 1977), Biologin und Immunologin
 Christian Esser (* 1973), deutscher Journalist
 Claudia Schmitz-Esser (* 1983), österreichische Autorin und Künstlerin

D 
 Dick Esser (1918–1979), niederländischer Hockeyspieler

E 
 Elger Esser (* 1967), deutscher Fotokünstler und Hochschullehrer
 Engelbert Esser (1889–1947), deutscher Handwerker und Politiker (KPD)
 Ernst Esser (1926–2009), deutscher Reiseunternehmer
 Erwin Esser (* 1958), deutscher Politiker (SPD)

F

G 
 Georg Esser (1928–2020), deutscher Maler und Grafiker
 Gerd Esser (* 1942), deutscher Ökologe und Hochschullehrer
 Gerhard Esser (1860–1923), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Hochschullehrer

H 
 Hannes Esser (1920–2007), deutscher Maler, Bildhauer und Keramiker

 Hartmut Esser (* 1943), deutscher Soziologe
 Heike Esser (* 1973), deutsche Schwimmerin
 Heinrich Esser (1818–1872), deutscher Komponist
 Heinz-Wilhelm Esser (* 1974), deutscher Arzt und Fernsehmoderator
 Heribert Esser (* 1929), deutscher Dirigent und Hochschullehrer

 Hermin Esser (1928–2009), deutscher Operntenor
 Hubert Jacob Esser (1843–1925), deutscher Veterinär, Hochschullehrer und Politiker

J 
 Jens Esser (* 1971), deutscher Käferforscher, Taxonom und Naturschützer

 Jochen Esser (Joachim Esser; * 1951), deutscher Journalist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Johann Esser (1896–1971), deutscher Dichter

 
 Joseph Esser (1893–1938), deutscher KPD-Funktionär, 
 Judith Esser Mittag (1921–2020), deutsche Gynäkologin
 Jürgen Esser (* 1950), deutscher Regisseur, siehe Barbara und Jürgen Esser

K 
 Kajetan Eßer (Johannes Eßer; 1913–1978), deutscher Theologe

L 
 Laura Eßer (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Leo Esser (* 1907), deutscher Wasserspringer
 Lukas Esser, deutscher Sportkommentator

M 
 Manfred Esser (1938–1995), deutscher Autor
 Marco Eßer (* 1996), deutscher Synchronsprecher
 Markus Esser (* 1980), deutscher Leichtathlet
 Marlene Esser, deutsche Fernsehmoderatorin und Autorin
 Martina Eßer (* 1960), deutsche Sportmoderatorin
 Marvin Esser (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Max Esser (1885–1945), deutscher Bildhauer

O 
 Otto Esser (1917–2004), deutscher Unternehmer und Arbeitgeberfunktionär

P 
 Paul Esser (1913–1988), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Paul Eßer (1939–2020), deutscher Schriftsteller

 Pierre Esser (* 1970), deutscher Fußballtorwart

R 
 Rainer Esser (* 1957), deutscher Medienmanager
 Raingard Esser (* 1962), deutsche Historikerin
 Reiner Joseph Esser (1747–1834), deutscher Verwaltungsjurist
 Robert Esser (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rolf Esser (* 1948), deutscher Maler und Autor
 Romedio Schmitz-Esser (* 1978), deutscher Historiker
 Roswitha Esser (* 1941), deutsche Kajaksportlerin
 Rudolf Esser (1900–1970), deutscher Maler und Kunstpädagoge

S 
 Sarah Esser (* 1977), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Sebastian Esser (* 1976), deutscher Journalist und Unternehmer

T 
 Theodor Esser (Maler) (1868–1937), deutscher Maler des Impressionismus
 Theodor Esser (1899–1977), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Thomas Eßer (1870–1948), deutscher Politiker (Zentrum, CDU) und Herausgeber
 Thomas Esser (Dominikaner) (1850–1926), deutscher Dominikaner und Kirchenrechtler
 Trude Esser (1925–2015), deutsche Bildhauerin

U 
 Ursula Heinen-Esser (* 1965), deutsche Politikerin (CDU), MdB, MdL

W 
 Walter Esser (* 1944), deutscher Kommunalpolitiker (Niederkassel)

 Wilfried Eßer (* 1944), deutscher Bildender Künstler

 Wolfram Esser (1934–1993), deutscher Journalist und Moderator

Siehe auch 
 Esser Bluff, Felsenkliff auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Esser Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Eser
 SR

Familienname
Deutscher Personenname